Auflistung aller UKW-Rundfunksender, die von Liechtensteiner Boden aus ihr Programm ausstrahlen.

Liechtenstein
UKWRundfunksender
UKWRundfunksender
!UKW-Horfunksender